Hohenfelde (Kreis Plön), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Hohenfelde (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Hohenfelde (Steinburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Hohenfelde (Stormarn), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein

Zie ook
Hohenfelden, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen